Жан Эйег Ндонг (род. 12 февраля 1946 года) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона с 20 января 2006 года по 17 июля 2009 года . Он является членом Габонской демократической партии.

Женат, имеет шесть детей.

Ссылки 
http://www.nndb.com/people/765/000162279/

Премьер-министры Габона
Депутаты Национального собрания Габона